Кра́сный — хутор в Багаевском районе Ростовской области.

Входит в состав Красненского сельского поселения.

География 
Расположен южнее районного центра станицы Багаевской, на левом берегу реки Маныч.

Расстояние до райцентра — 20 км (по дорогам).

История 
Хутор Княжевский при урочище Княжой Курган. В 1837 году он не существовал, а по списку населённых мест 1859 года значился хутор Средне-Княжой при ерике Княжном, и в то время он состоял из 20 дворов. Хутор Леонов при Верхнем Княжьем ерике заселён после 1866 года. Позднее стал хутор Княжевско-Леонов. Переименован в хутор Красный в 1933 г.

Население

Известные люди 
В хуторе родился Шкрылёв, Тимофей Калинович — Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
Территория Ростовской области была заселена еще в эпоху неолита. Люди, живущие на древних стоянках и поселениях у рек, занимались в основном собирательством и рыболовством. Степь для скотоводов всех времён была бескрайним пастбищем для домашнего рогатого скота. От тех времен осталось множество курганов с захоронениями  жителей этих мест. Курганы и курганные группы находятся на государственной охране.

Поблизости от территории хутора Красный Багаевского района расположено несколько достопримечательностей – памятников археологии. Они охраняются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Областным законом от 22.10.2004 N 178-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области", Постановлением Главы администрации РО от 21.02.97 N 51 о принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ростовской области и мерах по их охране и др. 

 Группа из четырнадцати курганов «Красный-I», находится в северо-западной части хутора Красный.
 Группа из 11 курганов «Красный-II», находится на расстоянии около 500 метров восточнее хутора Красного.
 Группа из 10 курганов «Красный-III», находится на расстоянии около 1200 метров юго-восточнее хутора Красного.
 Группа из трёх курганов «Красный-IV», находится в центре хутора Красного.

Ссылки 
 Почтовые индексы: Красный Хутор

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Багаевского района